O Tronn se formou em 1999, Niterói, Rio de Janeiro.

Lançou seu primeiro disco Cyberpunk's Not Dead em 2001. O disco continha, além de músicas próprias, versões para clássicos do punk, como "California Clubber Alles", do Dead Kennedys.

Em 2004, a banda lança Alienofilia. Nesse mesmo ano, partem para uma turnê na europa, que ficou conhecida como Europhilia. Inicialmente, seriam mais de 50 shows pelo velho continente, mas problemas com o Reino Unido impediram que a banda tocasse por lá. Passaram pela Alemanha, Suíça, Holanda, França e Bélgica, num total de 23 shows.

De volta da turnê européia, a banda entrou num hiato de shows e gravações que duraria até 2007. Nesse meio tempo, [[[Hudson Barros]], compositor da banda, escreveu material para dois discos, When Ghalp Met Sally e Os Fracassados de Munique.

Discografia
 Cyberpunk's Not Dead (2001)
 Alienofilia (2004)

Integrantes
Hudson - vocal, programação, bateria(1999-hoje)
Alt - baixo(1999-1999) - guitarra(2004-2004)
Fernando - guitarra(1999-2001) - trompete(2005-2005)
Sandro - baixo(2000-2001) - guitarra(2001-hoje)
Kabutt - baixo(2001-2003)
Lucas - vocal, teclado(2005-2007)
André - baixo(2005)
GI Joe - guitarra(2005-2007)
Gabiru - percussão(2005-2005)

Ligações externas
 
 Página oficial do Tronn
 Página do Tronn no MySpace
 Fotolog do Tronn

Bandas de música psicadélica
Bandas de noise rock
Bandas de post rock
Bandas de rock progressivo
Bandas de metal industrial
Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas formadas em 1999
Bandas de heavy metal do Brasil